Duitsland:
Aschau am Inn, een gemeente in de deelstaat Beieren
Aschau im Chiemgau, een gemeente in de deelstaat Beieren

Oostenrijk:
Aschau im Burgenland, een plaats in de deelstaat Burgenland
Aschau im Zillertal, een gemeente in de deelstaat Tirol